Mazel oder Maazel (מזל mazel oder mazal ‚das Glück‘) ist der jüdische Familienname folgender Personen:
 Ilja Mazel (auch Ruwim Mazel, 1890–1967), sowjetischer Maler
 Isaak Mazel (1911–1945), sowjetischer  Schachmeister
 Jean Mazel (1910–1962), französischer Politiker
 Judy Mazel (1943–2007), amerikanische Ernährungsautorin ("The Beverly Hills Diet")
 Leo Mazel (1907–2000), sowjetisch-russischer Musikwissenschaftler
 Olivier Mazel (1858–1940), französischer General im Ersten Weltkrieg
 Zvi Mazel (* 1939), israelischer Diplomat
 Lorin Maazel (1930–2014), US-amerikanischer Dirigent und Komponist

Mazel ist außerdem das Pseudonym von:
 Luc Maezelle (* 1931), belgischer Comiczeichner